Schneckendorf je německý název českých sídel:
 Hlemýždí – část obce Brniště v okrese Česká Lípa
 Šnekov – vesnice v okrese Svitavy

Německé názvy sídel v Česku